En Italie, il existe plusieurs théâtres dédiés à Giuseppe Verdi.
 Teatro Giuseppe Verdi de Brindisi
 Teatro Giuseppe Verdi de Busseto
 Teatro Verdi ou Teatro Giuseppe Verdi de Cesena
  de Florence
 Teatro Verdi de Milan connu aussi comme Teatro del Buratto.
   de Montecatini Terme 
 Teatro Verdi de Padoue
 Teatro Giuseppe Verdi de Pise
  de Poggibonsi
 Teatro Giuseppe Verdi  de Pollenza 
 Teatro Verdi de Pordenone
 Teatro Verdi de Salerne
  de San Severo
  à Santa Croce sull'Arno.
 Teatro Giuseppe Verdi  de Sassari
 Teatro comunale Giuseppe Verdi de Terni
 Teatro  Verdi de Trieste

 Teatro Verdi
Giuseppe Verdi